Plaatsen
Wiggins (Colorado)
Wiggins (Mississippi)
Personen
Andrew Wiggins, een Canadees basketballer
Arthur Montague Wiggins, een Amerikaans componist
Bradley Wiggins, een Brits wielrenner
Bram Wiggins, een Brits componist
Gary Wiggins, een Australisch wielrenner
Ira Loren Wiggins (1899-1987), een Amerikaanse botanicus
Spencer Wiggins, een Amerikaans zanger

Zie ook
WIGGINS (wielerploeg), een Britse wielerploeg